Cesare Merzagora, politico italiano
Domenico Merzagora, scultore del legno della Val d'Ossola